Эгонихон пурпурно-голубой () синоним () — вид трав из рода Воробейник семейства .

По данным The Plant List на 2013 год, название Lithospermum purpurocaeruleum L. является синонимом действительного названия .

Ареал и среда обитания 

Произрастает в лесостепной и широколиственнолесной зонах Европы и Азии (на Балканах, Азово-Черноморье, Донецком кряже, Средиземноморье, в Малой Азии, в Японии). На территории России отмечен в Белгородской, Саратовской, Воронежской, Ростовской областях, а так же на Кавказе и в Крыму. Растет в светлых лиственных лесах, кустарниках, в предгорье.

Описание 
Многолетние растение. Высота от 30 до 50 см. Представляет собой ряд дугообразных побегов лежащих на земле, уходящих в корень, разрастаясь напоминает плотный ковер. Листья серо-зеленые, маленькие, покрыты пушком. Цветок — ветвистый сине- фиолетовый. Плод — небольшой орех, белого цвета.

Охрана 
В России внесен в Красные Книги Воронежской области и Ростовской области, на Украине внесен в Красные Книги Закарпатской области и Полтавской области.

Примечания

Литература 

 
 Dalby L. Kimono: Fashioning Culture. — University of Washington Press, 2001. — P. 236—237. — ISBN 0-295-98155-5.
 Wada Y., Kellogg Rice M., Barton J. Shibori: The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing. — Kodansha, 1983. — P. 278—279. — ISBN 0-87011-559-6.

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской Области

Бурачниковые
Флора Европы
Флора Азии